Friedliche Revolution steht für:

 Wende und friedliche Revolution in der DDR, den Prozess gesellschaftspolitischen Wandels in der Deutschen Demokratischen Republik
 Friedliche Revolution (Leipzig), die entsprechenden Vorgänge in Leipzig